Ben Lomond est une montagne en Écosse, à l'est du Loch Lomond.

Ben Lomond peut également faire référence à :

Australie 
Ben Lomond, une région biogéographique en Tasmanie ;
Ben Lomond, un massif montagneux situé dans la région biogéographique ;
Parc national Ben Lomond, un parc national situé dans la région biogéographique ;
Ben Lomond, une ville de Nouvelle-Galles du Sud.

Nouvelle-Zélande 
Ben Lomond, un dôme de lave à Waikato sur l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande ;
Ben Lomond, une montagne sur l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande.

États-Unis 
Ben Lomond, une ville dans le comté de Sevier, en Arkansas ;
Ben Lomond, un census-designated place (CDP) dans le comté de Santa Cruz, en Californie ;
Ben Lomond Mountain AVA, une région viticole située dans le comté de Santa Cruz, en Californie ;
Ben Lomond High School, une école secondaire à Ogden, Utah ;
Ben Lomond, une montagne dans la chaîne Wasatch, au nord de l'Utah ;
Ben Lomond, une petite montagne située à proximité de Palmer Lake, dans le Colorado ;
Ben Lomond, une communauté non incorporée dans le comté de Mason, en Virginie-Occidentale ;
Ben Lomond Plantation, une plantation fondée en 1832 près de Manassas, Virginie. Elle est utilisée comme hôpital pendant la Guerre de Sécession ;
Ben Lomond, une montagne dans le comté de Warren, Tennessee.

Canada 
Ben Lomond, une montagne en Colombie-Britannique, au Canada.

Autres 
SS Ben Lomond (1872), un vaisseau opérant sur le lac Wakatipu, en Nouvelle-Zélande ;
SS Ben Lomond, un vaisseau marchand du début du  qui fut coulé alors qu'il transportait du ravitaillement pour les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Ben Lomond, un village du district d'Aberdeen, dans la paroisse Saint Elizabeth, en Jamaïque ;
 Ben Lomond Village, un hameau situé dans l'aire métropolitaine de San Fernando, la capital économique de Trinité-et-Tobago.